Hrvatska radiotelevizija — cadeia de emissoras de rádio e televisão públicos da Croácia
 Hispania Racing Team — equipe espanhola de Fórmula 1
 PetroRio — empresa brasileira de petróleo; anteriormente chamada de HRT Participações em Petróleo

Desambiguações de rádio
Desambiguações de siglas
Desambiguações de televisão